Pissy ist der Name folgender geographischer Objekte:

Pissy, Gemeinde im französischen Département Somme
Pissy (Ouagadougou), Stadtteil von Ouagadougou, Burkina Faso
Pissy-Pôville, Gemeinde im französischen Département Seine-Maritime